Gijsbrechts ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Norbertus Gijsbrechts (1648–1675), flämischer Maler
 Franciscus Gijsbrechts (1649–1676), flämischer Maler